Ігрова Нагорода  «Гра року» (The Game Award for Game of the Year) — нагорода, яка щорічно вручається на церемонії The Game Awards за гру, визнану найкращою за поточний календарний рік. Процес починається з кількох десятків відеоігрових видань та вебсайтів, обраних дорадчим комітетом Game Awards, виконувати функції журі. Комітет спільно із журі називають шість ігор номінантами на «Гру року», при цьому будь-яка гра, випущена з дати закінчення попередніх нагород до листопада поточного року, має право на номінацію. Після відбору номінантів переможець обирається загальним голосуванням, що складається з 90% голосів журі та 10% шляхом публічного голосування. До The Game Awards 2018 було п'ять номінантів на нагороду, після вона зросла до шести.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані жирним шрифтом та виділені жовтим кольором:

Примітки 

Нагороди, засновані 2014
Засновані у США 2014
Премії в галузі відеоігор